Марко Поповић се може односити на:

 Марко Поповић (археолог), српски археолог
 Марко Поповић (архитекта), српски архитекта
 Марко Поповић (физичар), српски физичар, дугогодишњи директор Института за физику у Београду.
 Марко Поповић (кошаркаш, 1982), хрватски кошаркаш 
 Марко Поповић (кошаркаш, 1984), српски кошаркаш
 Марко Поповић (кошаркаш, 1985), црногорски кошаркаш
 Марко Поповић (фудбалер), српски фудбалер
 Марко Поповић (генерал), црногорски генерал